Habeler ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Habeler (1933–2017), österreichischer Techniker und Lepidopterologe
 Johann Habeler (1895–1967), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Peter Habeler (* 1942), österreichischer Extrembergsteiger